Serra de l'Obac (Ivars de Noguera), serra del municipi d'Ivars de Noguera (Noguera).
 Serra de l'Obac (Artesa de Segre), serra dels municipis d'Artesa de Segre i Vilanova de Meià (Noguera).
 Serra de l'Obac (Bages), serra de les comarques del Bages i el Vallès Occidental.
 Serra dels Obacs (Oliana), serra dels municipis d'Odèn (Solsonès) i d'Oliana (Alt Urgell).